Абля́ція (від  — відняття) — багатозначний фізичний термін, що означає винесення речовини з поверхні твердого тіла під впливом випромінювання чи потоку гарячого газу. Абляція — складний процес ерозії та дезінтеграції матеріалів, що відбувається під дією тепла. Може включати плавлення, випаровування, сублімацію:

 Абляція в гляціології — зменшення маси снігу чи льоду на льодовику внаслідок його танення та випаровування.
 Абляція в геоморфології — сукупність процесів, які сприяють видаленню продуктів вивітрювання.
 Абляція в астрономії — здування розплавленої речовини з поверхні метеорного тіла під час його руху в атмосфері.
 Абляція в медицині — руйнування тканини без її фізичного видалення; хірургічне видалення органа, тканини або чужорідного тіла.
 Лазерна абляція () — метод видалення речовини з поверхні лазерним імпульсом.
 Абляційний захист — метод і засіб теплового захисту, що ґрунтується на заздалегідь передбаченому процесі руйнування матеріалу, що поглинає при цьому теплову енергію.
 Хірургічна абляція, також відома як абляція серця, - це хірургічна процедура спрямовану на корекцію аномального електричного ритму роботи серця.

Література 
 
 Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк: Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Посилання 
 Абляція  //